Messapos (altgr. Μέσσαπος; lat. Messapus) ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname.

Bekannte Namensträger 

 Messapos, ein König von Sikyon
 Messapos, ein Böote, nach ihm wurden die Messapier benannt
 Messapus, Sohn des Neptun, ein König der Etrusker
 Messapos, der Vater des Theophrastos von Eresos

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname